Bugari su glavna etnička skupina u Bugarskoj, prema popisu stanovništva iz 2011. godine bilo je 5 664 624, ili 76,9 posto stanovništva.

Broja i udjela

Popisi stanovništva 

Broj i udio Bugara, prema popisu stanovništva u Bugarskoj tijekom godina:

Broj i udio Bugara, prema popisu stanovništva u Bugarskoj tijekom godina, po oblasti:

Izvori 

Bugari
Etničke grupe Bugarske